LTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Jackass Aeropark di Lathrop Wells (Stati Uniti d'America)